Raiden peut désigner :
 Raiden, un démon de la mythologie japonaise ;
 Raiden, un personnage de jeu vidéo de la série Metal Gear ;
 Raiden, un personnage de jeu vidéo de la série Mortal Kombat ;
 Raiden, un jeu vidéo d'arcade sorti en 1990 ;
 Raiden, une série de jeux vidéo d'arcade tiré du jeu du même nom ;
 Raiden Tameimon, un champion sumotori japonais ;
 Mitsubishi J2M Raiden, un avion de combat japonais de la seconde guerre mondiale ;
 Raiden, un disc-jockey originaire de la Corée du Sud ;
 Raiden, un film japonais de Shōzō Makino sorti en 1928.

vi:Raijin